Nicolai, Nicolaj, Nikolai eller Nikolaj Hansen har flere betydninger:

 Nicolaj Hansen (1855–1932) - dansk musiker, komponist og violinlærer
 Nicolai Hansen (1867–1943) - dansk arkitekt
 Nikolaj Hansen (fodboldspiller, født 1987) (født 1987) - en dansk fodboldspiller, der bl.a. har spillet i FC København
 Nikolaj Hansen (fodboldspiller, født 1993) (født 1993) - en dansk/polsk fodboldspiller, der spiller i Valur

Se også
 Hans Nicolai Hansen (1835–1910) - dansk jurist og politiker, konferensråd, borgmester i Københavns Kommune, medlem af Folketinget og formand for Landstinget
 Hans Nikolaj Hansen (ved dåben: Nicolay) (1853–1923) - dansk maler og tegner
 Andreas Nicolai Hansen (1798–1873) - dansk handelsmand